Промысловый — название населённых пунктов в России:
 Промысловый — посёлок в Енотаевском районе Астраханской области.
 Промысловый — посёлок в Горячем Ключе Краснодарского края.